Годао 221 (G221 , 221国道) — китайское национальное шоссе Харбин — Тунцзян (город около российско-китайской границы в районе села Нижнеленинское Еврейской автономной области).

Общая протяженность составляет 668 км.

См. также 
 Международная азиатская сеть.

Ссылки 
Автостоп в Китае

Дороги Китая